Reckertshausen bezeichnet

 Reckertshausen (Hofheim in Unterfranken), Ortsteil der Gemeinde Hofheim in Unterfranken, Landkreis Haßberge, Bayern
 Reckertshausen (Wüstung), ein untergegangenes Dorf auf der Gemarkung der heutigen Stadt Bad Berleburg